«Могилёвские епархиальные ведомости» — еженедельное издание Могилёвской православной духовной семинарии. Издавались в Могилёве в 1883—1917 гг. на русском языке. Предназначались для Могилёвской православной епархии.

Структура издания 
Имели неофициальный и официальный отделы.

В официальном отделе печатались постановления и распоряжения правительства и местных властей по церковным делам, решения и отчёты Синода, объявления и распоряжения консистории.

В неофициальной части помещались материалы церковно-исторического характера: о деятельности братств (статья Ф. Жудро о Могилёвском Богоявленском братстве, 1889—1890), церковно-приходских школах и других учебных заведениях (о Могилёвском женском духовном училище, 1884, № 20, чтениях по истории Могилёвской епархии при Могилёвской духовной семинарии, 1884, № 35—36), исторические очерки об отдельных монастырях (Чёнско-Макарьевский единоверческий, 1889, № 22—23, Тупичёвский Святодуховский, 1889, № 14—16), воспоминания о могилёвских епископах и др.

Помещали материалы в помощь священникам: как проводить беседы со староверами, как вести борьбу против предрассудков и др. В каждом номере помещалась летопись текущих событий, которые касались различных сторон общественной жизни.

Редакторы 
Редакторы: Д. Тихомиров (с 1883 г.), И. Пятницкий (с 1890 г.), П. Сахаров, А. Малевич.

Современность 
В 1991 г. выпуск ведомостей восстановлен.

Литература

Ссылки 
 Могилёвские епархиальные ведомости на сайте Ortho-Rus.ru

Могилёвская губерния
Могилёвская епархия
История Могилёва
Еженедельные газеты
Печатные издания, закрытые в 1917 году
Епархиальные ведомости Российской империи
Газеты на русском языке
Печатные издания, возникшие в 1883 году